

Anno 
 614 o 614 a.C.

Codici 
 614 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Soisy-sur-Seine, presso Parigi, dipartimento Île-de-France

Matematica 
 614 – numero